Desa Lambur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lambur (administrativ by i Indonesien, lat -7,31, long 109,36), Jawa Tengah, 
 Desa Lambur (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 109,51), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar